Csehország
 Holice, település a Pardubicei járásban
 Szlovákia
 Gelle (szlovákul Holice), község a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában